Naajatooq bezeichnet:
 Naajatooq (Gletscher), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Naajatooq (Insel, Aarfit), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Naajatooq (Insel, Arfersiorfik), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Naajatooq (Insel, Saqqat Nunaat) (auch Tasilikasik), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Naajatooq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Naajatooq (Insel, Ikertooq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Naajatooq (Insel, bei Itilleq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Naajatooq (Insel, Kangerluarsuk Ungalleq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Naajatooq (Insel, Naajatuut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Naajatooq (Insel, Sisimiut Isortuat), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland